Lichtovergevoeligheid: een algemene term om te beschrijven dat mensen niet tegen licht kunnen.
 Polymorfe lichteruptie, ook wel zonneallergie genoemd: een bepaald type huidreactie op zonlicht.
 Fotocontactallergie: een allergische huidreactie op bepaalde stof, die alleen optreedt als de stof wordt blootgesteld aan licht.